Simon Bourque (né le  à Longueuil, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2015 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . Il passe professionnel avec les IceCaps de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Le , il est échangé aux Jets de Winnipeg contre Steve Manson, Joel Armia, un choix de septième ronde en 2019 et un choix de quatrième ronde en 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||55 ||3 ||6 ||9 ||26 ||11 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2014-2015 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||68 ||10 ||28 ||38 ||69 ||17 ||1 ||4 ||5 ||18
|-
|2015-2016 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||66 ||12 ||34 ||46 ||50 ||6 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2016-2017 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||29 ||8 ||20 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||30 ||7 ||21 ||28 ||26 ||18 ||4 ||9 ||13 ||10
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH ||46 ||0 ||3 ||3 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2018-2019 || Assurancia de Thetford || LNAH ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|2018-2019 || Université de Corcordia || OUAA ||12 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2019-2020 || Assurancia de Thetford || LNAH ||33 ||8 ||28 ||36 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 23 || 4 || 20 || 24 || 38 || - || - || - || - || -
|- 
|2021-2022 || HC Innsbruck || ICEHL ||48 ||5 ||22 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en janvier 1997
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Innsbruck